Николай Горев:
 Горев, Николай Алексеевич (1905— ?) — советский государственный деятель, горный инженер.
 Горев, Николай Николаевич (1900—1992) — советский и украинский патофизиолог.